Остров доктора Моро:
 «Остров доктора Моро» — роман Герберта Уэллса.
 «Остров доктора Моро» — экранизация одноимённого произведения Герберта Уэллса Доном Тейлором в 1977 году.
 «Остров доктора Моро» — экранизация одноимённого произведения Герберта Уэллса Джоном Франкенхаймером и Ричардом Стэнли в 1996 году.